Кублицкие и Кублицкие-Пиоттухи () — дворянский род герба Прус 3-й, восходящий к XVI веку.

Одна ветвь Кублицких с середины XVII века, после покорения Смоленска, была в русском подданстве. Род Кублицких и Кублицких-Пиоттухов внесён в VI и I часть родословных книг Виленской, Витебской, Могилёвской и Смоленской губерний.

Литература

Примечания  

 
Шляхетские роды герба Прус